Кей-Кубад:
 Кей-Кубад (мифология) — в иранской мифологии и эпосе первый царь из династии Кеянидов.
 Кей Кубад (1317—1348) — Ширваншах, сын Фаррухзад II.
 Кей-Кубад I — сельджукский правитель Конийского султаната (1219/1220—1236/1237), при котором государство достигло расцвета.
 Кей-Кубад III — султан Рума, в 1283—1304 годах правивший западной частью страны.
 Муизз ад-дин Кай-Кубад — султан Дели из мамлюкской династии Балбани в 1287—1290 годах.